Рекк — немецкая фамилия/

Известные носители 
 Рёкк, Марика (1913—2004) — немецко-австрийская актриса.
 Рекк, Яков Андреевич (1867—1913) — русский банкир и предприниматель, основатель одной из крупнейших российских домостроительных фирм.

См. также 
 Рек (значения)
 Рекке
 Рекко